All's Fair in Love and War – film del 1909 diretto da Lewin Fitzhamon
 All's Fair in Love and War – film del 1910 prodotto dalla Capitol Film Company